En Pologne, Drzeńsko peut désigner : 

 Drzeńsko, village du powiat de Drawsko, dans la voïvodie de Poméranie occidentale,
 Drzeńsko, village du powiat de Sławno, dans la voïvodie de Poméranie occidentale,
 Drzeńsko, village de la voïvodie de Lubusz.